Mondrian puede referirse a:

 El pintor holandés Piet Mondrian, fundador del Neoplasticismo.
 MONDRIAN, servidor OLAP escrito en Java.